Reality může být:
 množné číslo realita
 synonymum pro nemovité věci

kultura
 Reality (album, David Bowie) – album Davida Bowieho z roku 2003
 Reality (album, Monk Montgomery) – album Monka Montgomeryho z roku 1974
 Reality (film) – italský film z roku 2012
 Reality (píseň, Lost Frequencies) – piseň Lost Frequencies z roku 2015

Související články 
 realita (rozcestník)
 právní skutečnost